Team Jumbo-Visma is een schaatsploeg die onder leiding staat van Jac Orie en assistent-coaches Sicco Janmaat en Ben Jongejan. De hoofdsponsoren zijn Jumbo Supermarkten en het Noorse IT-bedrijf Visma. De ploeg is gelieerd aan de gelijknamige wielerploeg.

De schaatsploeg rond Jac Orie werd in het verleden gesponsord door SpaarSelect en DSB Bank, tot en met 2012 door detacheringsbedrijf Control en tussen 2012 en 2014 door Brand Loyalty (mannenploeg) en Danone's Activia (vrouwenploeg). In 2014 werden Lotto en Jumbo de nieuwe hoofdsponsoren en werd een samenwerkingsverband met een wielerploeg aangegaan.

Geschiedenis 
De ploeg is in 1998 opgericht als de SpaarSelect-ploeg, bestaande uit Gianni Romme en Bob de Jong met als coach Ingrid Haringa. Het seizoen daarop werd Haringa opgevolgd door de Amerikaan Peter Mueller. Mueller was tot dat moment de coach van de nationale sprintkernploeg en bracht zijn pupillen Erben Wennemars, Jakko Jan Leeuwangh en Jan Bos mee. Het contract met Mueller werd in mei 2002 ontbonden en hij werd opgevolgd door Jac Orie. In november 2002 kwam SpaarSelect in financiële problemen en na een vals aanbod van beroepsoplichter Rocky Tuanakotta werd de ploeg vanaf dat moment gesponsord door de Sponsorbingo Loterij. In 2004 nam zusterbedrijf de Nationale Postcode Loterij de sponsoring over.

Vanaf het seizoen 2006-2007 werd de DSB Bank hoofdsponsor, waarbij het contract tweemaal werd verlengd, waarbij het laatste contract tot de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji zou duren.
Op 19 oktober 2009 werd het faillissement van DSB uitgesproken en werden de schaatsers, die op de loonlijst van DSB stonden, ontslagen. Orie, NL Sporter en de KNSB moesten op zoek naar een nieuwe sponsor om de ploeg te continueren.

2009-2014 
Op 12 november 2009 werden de nieuwe sponsors gepresenteerd. Control, als nieuwe hoofdsponsor, en Mats als cosponsor. De Control-ploeg had een zogenoemde A-status binnen de merkenteams. In 2010 verlieten drie van de vier vrouwelijke schaatsers (Margot Boer, Annette Gerritsen en Marianne Timmer) Control om hun eigen ploeg op te richten, Team Liga. Deze werden vervangen door Paulien van Deutekom, Janine Smit en Diane Valkenburg. Ook ging Simon Kuipers naar TVM. Op 13 december 2011 werd bekend dat aan het eind van het seizoen de ploeg een nieuwe sponsor moet zoeken. Orie zag het vertrek aankomen. Terwijl de schaatsploeg mede door de successen extra investeringen kon gebruiken, begon de geldschieter al voorzichtig op de rem te trappen. Volgens Orie was dat mede de reden dat de ploeg zocht naar een cosponsor.

2014-2018: LottoNL-Jumbo 
Op 20 juli 2014 werd bekend dat de wielerploeg Belkin een samenwerking is aangegaan met de schaatsploeg en als gecombineerde ploeg onder de naam Lotto, sportfinancier en partner van sportkoepel NOC*NSF, op logistiek, organisatorisch en  sporttechnisch vlak. Volgens teammanager Richard Plugge was men dit al deels van plan voordat bekend werd dat Belkin zou stoppen. Op 29 september 2014 werd het contract tussen de twee ploegen getekend. Vanaf 1 oktober 2014 zal de schaatsploeg met de nieuwe naam gaan rijden. Supermarktketen Jumbo werd cosponsor.

2018-heden: Jumbo-Visma 
Vanaf december werd Jumbo van co-sponsor hoofdsponsor en trok Lotto zich terug. Als tweede sponsor werd het Noorse Visma aangetrokken. Op 1 mei 2019 werd bekendgemaakt dat Jumbo-Visma gaat werken met een schaatsploeg voor talenten tussen de 19 en 23 jaar. In deze opleidingsploeg komen Merijn Scheperkamp, Tijmen Snel, Joost van Dobbenburgh en Serge Yoro.

Teamstructuur
De schaatsploeg Team Jumbo-Visma handelt onder dezelfde naam als de wielerploeg Team Jumbo-Visma. Beide teams zijn dochtermaatschappijen van Team Oranje B.V. Onderstaand de teamstructuur: 

 Stuctuur 2019 tot medio 2020

Het bestuur van The Speed Skating BV bestaat uit de Algemeen directeur Orie Holding Poeldijk B.V. (Jac Orie) en bestuurder Team Oranje B.V. The Speed Skating BV is de bestuurder van de opleidingstak The Speed Skating Development B.V.

Schaatsers 
Op chronologische volgorde. De namen van de huidige ploegleden zijn vetgedrukt.

Schaatsploeg 2022-2023

Externe links 
 Website van Team LottoNL-Jumbo

Langebaanschaatsploeg
Nederlandse schaatsploeg